USS Bataan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Bataan (CVL-29) 
 USS Bataan (LHD-5)

Bataan